Пупко — фамилия.
 Пупко, Виктор Яковлевич (1927—1999) — советский учёный, ядерный физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Пупко, Израиль Лейбович (Исроэл-Меер, более известен как Хофец-Хаим; 1839—1933) — крупный раввин, галахист и моралист, духовный лидер еврейства Польши и России.
 Пупко, Надежда Елизаровна (более известна под фамилией Мальцева; род. 1945) — советская поэтесса и переводчица, лауреат премии «Серебряный век» за 2011 год.
 Пупко, Носель Зеликович (1825—1900) — русский купец и предприниматель.

См. также 
 Пупкин